Desvergers ist 

eine Variante des Namens des französischen Archäologen Adolphe Noël des Vergers (1805–1867)
ein Beiname/Pseudonym des französischen Dramatikers Armand Chapeau

Siehe auch:
Verger